Zygmunt Skowroński (1891-1984), urzędnik państwowy II RP
 Zygmunt Skowroński, oficer Wojska Polskiego II RP i PSZ
 Zygmunt Skowroński (1909-1986), duchowny rzymskokatolicki